Greser ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Greser (* 1961), deutscher Karikaturist, siehe Greser & Lenz
 Daniel Greser (1504–1591), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Gräser (Begriffsklärung)